Le nom de Blasius est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Frédéric Blasius (1758-1829), musicien français.
 Gerhard Blasius (1625-1692), anatomiste néerlandais.
 Heinrich Blasius (1883-1970), ingénieur allemand.
 Johann Heinrich Blasius (1809-1870), zoologiste allemand.
 Rudolf Heinrich Paul Blasius (1842-1907), ornithologue allemand.
 Wilhelm Blasius (1818-1899), météorologiste allemand.
 Wilhelm August Heinrich Blasius (1845-1912), ornithologue allemand.

Voir aussi 
 Équation de Blasius en mécanique des fluides.
 Siffleur de Blasius, une espèce d'oiseau.
 Triton de Blasius.

Homonymie de patronyme